Eau morte peut désigner :
 l'eau morte, un phénomène marin lié à la différence de salinité des couches d'eau ;
 l'eau vive et eau morte, un motif récurrent dans les contes, notamment slaves et baltes.
 l'Eau Morte, une rivière de France.